Srocko ist der Name folgender Dörfer in Polen:
 Srocko, Dorf der Gmina Moszczenica in der Woiwodschaft Łódź; heute Srock (Polen)
 Srocko (Mstów), Dorf der Gmina Mstów in der Woiwodschaft Schlesien
 Srocko (Stęszew), Dorf der Gmina Stęszew in der Woiwodschaft Großpolen

Siehe auch:
 Srocko Wielkie